Гоце Делчев може да се односи на:
 Гоце Делчев
 Гоце Делчев (град)
 Општина Гоце Делчев
 Бригада Гоце Делчев